Menda kan syfta på följande platser:

Angola 

 Mendo, vattendrag, Uíge,

Kina 

 Menda (köping), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar